Troutdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Troutdale (Oregon)
Troutdale (Virginia)